Parker kan syfta på:

 Parker (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet (även fiktiva)
 Folkets Hus och Parker – en svensk organisation
 Palats och parker i Potsdam och Berlin – ett världsarv i Tyskland i Potsdam och Berlin
 Parker i kanadensiska Klippiga bergen –  ett världsarv i Kanada bestående av flera parker
 Parker i Stockholm – områden i Stockholms kommun
 Parkers myrfågel – en fågel i familjen myrfåglar
 Kronopark – skogsområde ägt av svenska staten

Film och TV 
 Parker (film) – en amerikansk actionthriller från 2013
 Parker Lewis – en amerikansk TV-serie 1990–1993
 Ellie Parker – en amerikansk film från 2005
 Mrs. Parker och den onda cirkeln – en amerikansk dramafilm från 1994
 The Parkers – en amerikansk tv-serie 1999–2004

Företag 
 Parker Brothers – ett amerikanskt företag
 Parker Hannifin – ett amerikanskt företag
 Parker Pen Company – ett amerikanskt företag
 Parker 51 – en reservoarpenna som företaget Parker Pen Company skapade 1939

Geografi

USA 
 Parker, Arizona – countyhuvudort i La Paz County
 Parker, Colorado – ort i Douglas County
 Parker, Florida – ort i Bay County
 Parker, Idaho – ort i Fremont County
 Parker, Kansas – ort i Linn County
 Parker, Pennsylvania – ort i Armstrong County
 Parker, South Carolina – ort i Greenville County
 Parker, South Dakota – countyhuvudort i Turner County
 Parker, Texas – ort i Collin County
 Parker, Washington – ort i Yakima County
 Parker City, Indiana – ort i Randolph County
 Parker County – ett county i Texas